Příjmení Kinský / Kinski / Kynský nosí více různých osobností:

 Antonín Kinský (* 1975) – český fotbalista
 Antonín Kinský (1955) (1955–2012) – český šlechtic a podnikatel
 Bedřich Adolf Kinský (1885–1956) – ze sloupské větve rodu
 Bedřich Karel Kinský (1834–1899) – český šlechtic a politik
 Bohumil Kinský (1898 – 1987) – učitel a ředitel Měšťanské školy v České Lípě
 Constantin Kinský (* 1961) – majitel zámku ve Žďáru nad Sázavou
 Dominik František Kynský (1777–1848) – český básník a překladatel, psal i pod jménem Kinský
 Elzear Kinský (?–1776) – český františkán, učitel a teolog
 Eugen Kinsky (1818–1885) – rakouský šlechtic a politik
 Ferdinand Bonaventura Kinský (1834–1904) – šlechtic a podporovatel dostihů
 Ferdinand Jan Kinský (1781–1812) – šlechtic a plukovník
 Ferdinand Kinský (* 1934) – diplomat, politolog, vysokoškolský profesor
 Filip Arnošt Kinský (1861–1939) – český šlechtic a moravský politik
 Filip Josef Kinský (1700–1749) – šlechtic, diplomat a politik
 Filip Kinský (1741–1827) – rakouský generál a český šlechtic
 František Ferdinand Kinský (1678–1741) – český šlechtic, diplomat a politik
 František Josef Kinský (1739–1805) – český šlechtic a učenec, rakouský vojenský velitel
 František Josef Kinský (1879–1975) – český šlechtic, otec Josefa * 1913
 František Kinský (* 1947) – majitel zámku, zastupitel a starosta v Kostelci nad Orlicí
 František Oldřich Kinský (1634–1699) – politik a diplomat žijící v 17. století
 František Oldřich Kinský (1726–1792) – polní maršál žijící v 18. století
 František Oldřich Kinský (1936–2009) – člen rodu Kinských, který od roku 2001 žádal navrácení rodového majetku
 Františka Kinská z Vchynic a Tetova (1813–1881) – kněžna z Lichtenštejna
 Henrietta Kinská (* 1958) – rakouská výtvarnice
 Christian Kinsky (1822–1894) – rakouský šlechtic, poslanec Říšské rady
 Christian Leopold Kinský (1924–2011) – zámecký pán v Rakousku
 Jindřich Kinský (1927–2008) – československý basketbalista, olympionik
 Jiří Kinský – český pedagog, ředitel Správy CHKO České středohoří
 Johannes Kinský (1964–2008) – německý ekonom a finančník
 Josef Kinský (1913–2011) – český šlechtic, majitel zámku v Kostelci nad Orlicí
 Josef Jan Maxmilián Kinský (1705–1780) – hrabě, člen Řádu Maltézských rytířů, zakladatel textilních a sklářských manufaktur
 Karel Kinský (malíř) (1901–1969) – český malíř, grafik
 Karel Maxmilián Kinský (* 1967) – česko-britský finančník
 Karl-Maria Kinsky (1955–2021) – rakouský herec, kabaretista a zpěvák
 Klaus Kinski (1926–1991) – německý herec a režisér
 Nastassja Kinski (* 1961) – německá herečka
 Norbertina "Nora" Kinská (1888–1923) - česko-rakouská zdravotní sestra, matka lichtenštejnské kněžny Georginy
 Oldřich Ferdinand Kinský – otec Františka Oldřicha * 1936, sudetoněmecký politik
 Radslav Kinský (1928–2008) – český imunolog, potomek rodu Kinských
 Rudolf kníže Kinský (1802–1836) – český šlechtic a vlastenec
 Rudolf Ferdinand Kinský (1859–1930) – šlechtic a chovatel koní
 Štěpán Vilém Kinský (1679–1749) – nejvyšší maršálek a následně nejvyšší hofmistr Českého království
 Václav Norbert Kinský (1924–2008) – velvyslanec Řádu maltézských rytířů u Maltské republiky a velkopřevor českých maltézských rytířů
 Václav Norbert Oktavián Kinský (1642–1719) – právník, předseda soudu a dvorský kancléř
 Zdenko Radslav Kinský (1896–1975) – dědic zámku v Chlumci nad Cidlinou

Související články 
 Kinski
 Kinští – český šlechtický rod
 Kůň Kinský